Winnipesaukee steht für:

 Winnipesaukee River, Quellfluss des Merrimack River im US-Bundesstaat New Hampshire
 Lake Winnipesaukee, See im US-Bundesstaat New Hampshire

Siehe auch:

 Lake Winnepesaukah